HMS St George (1622) – vascello da 60 cannoni varato nel 1622 e affondato nel 1697.
HMS St George (1701) – nave da esplorazione varata nel 1701 e autoaffondata nel 1716 come fondamenta per il porto di Chatham.
HMS St George (1785) – vascello da 98 cannoni, varato nel 1785 e naufragato nel 1811.
HMS St George (1840) – vascello da 120 cannoni, varato nel 1840 e venduto per la demolizione nel 1883.
HMS St George (1892) – incrociatore protetto della classe Edgar, varato nel 1892 e demolito nel 1920.